Antti Ojansivu (ur. 14 maja 1993 w Tampere) – fiński biegacz narciarski, zawodnik klubu Jamin Janne.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 2 kwietnia 2010 roku, podczas zawodów „FIS Race” w Tornio, gdzie zajął 55. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 marca 2012 roku w Lahti, gdzie nie ukończył biegu łączonego na dystansie 30 km. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 4 lutego 2017 roku w próbie przed olimpijskiej w koreańskim Pjongczangu, plasując się na 18 pozycji w biegu łączonym na 30 km.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców U-23

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Ojansivu nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Tampere